Il Garda Bresciano bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Brescia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino con riflessi verdognoli, brillante.
odore: delicato, caratteristico.talvolta lievemente aromatico.
sapore: delicatamente amarognolo, aromatico, vellutato con leggera vena salina.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Brescia  (1991/92)  1423,0  
Brescia  (1992/93)  1661,0  
Brescia  (1993/94)  1446,0  
Brescia  (1994/95)  1832,87  
Brescia  (1995/96)  1494,47  
Brescia  (1996/97)  1558,41

Vini DOC della provincia di Brescia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Riesling
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Riesling Italico